Cet article répertorie les compositions de toutes les équipes participantes à la Ligue professionnelle 2022-2023. Les neuf équipes nationales impliquées dans le tournoi devaient inscrire une équipe de 32 joueurs maximum.

L'âge et la sélection de chaque joueur sont au 4 novembre 2022, premier jour de la saison.

Pays-Bas 
L'effectif suivant des Pays-Bas pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2022-2023.

Entraîneur :  Paul van Ass

Argentine 
L'effectif suivant de l'Argentine pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2022-2023.

Entraîneur :  Fernando Ferrara

Australie 
L'effectif suivant de l'Australie pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2022-2023.

Entraîneur :  Katrina Powell

Grande-Bretagne 
L'effectif suivant de la Grande-Bretagne pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2022-2023.

Entraîneur :  David Ralph

Allemagne 
L'effectif suivant de l'Allemagne pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2022-2023.

Entraîneur :  Valentin Altenburg

Belgique 
L'effectif suivant de la Belgique pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2022-2023.

Entraîneur :  Raoul Ehren

Nouvelle-Zélande 
L'effectif suivant de la Nouvelle-Zélande pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2022-2023.

Entraîneur :  Darren Smith

Chine 
L'effectif suivant de la Chine pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2022-2023.

Entraîneur :  Alyson Annan

États-Unis 
L'effectif suivant des États-Unis pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2022-2023.

Entraîneur :  David Passmore

Références 

Ligue professionnelle de hockey sur gazon